

Села:
 Медвин — Київська область, Білоцерківський район
 Медвин — Київська область, Вишгородський район